Burek är ett studioalbum av den bosniska sångaren Dino Merlin. Det gavs ut år 2004 och innehåller 15 låtar.

Låtlista

Referenser 
Albuminformation på Itunes

Musikalbum 2004
Bosniskspråkiga musikalbum
Album av Dino Merlin